Кожухів — село в Україні
 Кожуховський концтабір

Див. також 
 Кожухово (значення)